

Anno 
 964 o 964 a.C.

Codici 
 964 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Southend Bradfield, nella contea West Berkshire, dell'Inghilterra

Matematica 
 964 – numero